

Nautica 
 Feluca – imbarcazione

Abbigliamento 
 Feluca – copricapo medievale adottato dalle organizzazioni goliardiche nelle università italiane
 Feluca – cappello a due punte adottato in alcune uniformi militari

Altro 
 Feluca – in ambito giornalistico, termine che indica un diplomatico, con allusione al copricapo caratteristico della divisa

Altri progetti